Live at Last — перший концертний альбом англійської групи Black Sabbath, який був випущений у липні 1980 року.

Композиції 
 Tomorrow's Dream — 3:04
 Sweet Leaf — 5:27
 Killing Yourself to Live — 5:29
 Cornucopia — 3:57
 Snowblind — 4:47
 Embryo/Children of the Grave — 4:32
 War Pigs — 7:38
 Wicked World — 18:59
 Paranoid — 3:10

Склад 
 Гізер Батлер: бас
 Тоні Айоммі: гітара
 Оззі Осборн: вокал
 Білл Уорд: ударні

Джерела 
 Live at Last  allmusic

Альбоми Black Sabbath